Населені пункти в Чехії:

 Ловчиці (Градець-Кралове)
 Ловчиці (Годонін)

Долне Ловчиці